Rere bezeichnet:

 eine Gemeinde in Neuseeland, siehe Rere
 ein Fluss in Frankreich, siehe Rère
 ein Hochplateau in Osttimor, siehe Rere (Plateau)
 eine Gemeinde in Chile, siehe Rere (Chile)